

Onomastica
Menandro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Menandro – commediografo greco antico
Menandro – generale greco antico
Menandro – scultore greco antico
Menandro I – sovrano del Regno indo-greco
Menandro di Efeso – storico greco greco antico
Menandro Protettore – storico bizantino
Menandro Retore – retore greco antico